Аполлон-15:

 Аполлон-15 — девятый пилотируемый космический корабль в рамках программы «Аполлон», четвёртая высадка людей на Луну.
 Аполлон-15 — работа на окололунной орбите пилота командного модуля Альфред Уорден.
 Аполлон-15 — программа возвращения экипажа корабля «Аполлон-15» на Землю.
 Аполлон-15 — работа на Луне команды лунного модуля «Аполлона-15».